Classe Frank Knox  – sottoclasse della classe Gearing di cacciatorpediniere realizzati sul finire della seconda guerra mondiale
 Classe Knox  – fregate antisommergibile realizzate durante la guerra fredda